Tresjuncos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tresjuncos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Tresjuncos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar